OBF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Dornier/DLR, Oberpfaffenhofen, Germania